Basilica di San Giacomo – chiesa di Bellagio, in Lombardia
 Basilica di San Giacomo Maggiore – chiesa di Bologna, in Emilia-Romagna
 Basilica di San Giacomo di Pontida (Abbazia di Pontida) – chiesa di Pontida, in Lombardia
 Pontificia reale basilica di San Giacomo degli Spagnoli – chiesa di Napoli, in Campania

Pagine correlate 
 Chiesa di San Giacomo
 Chiesa di San Jacopo
 Chiesa di San Giacomo Apostolo
 Oratorio di San Giacomo